Nightlife steht für:

Filme:
 Nightlife (1989), US-amerikanischer Film von David Acomba
 Nightlife (2020), deutscher Film von Simon Verhoeven
 Nightlife (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm von Robin Lehman (1976)

Sonstiges:
 Nightlife (Album), Album der Pet Shop Boys (1999)
 Nightlife, Computerspiel, siehe Die Sims 2 #Nightlife
 Nightlife Thugs, früherer Name der The Boomtown Rats, irische Band

Siehe auch:
 Nachtleben